Ruzza ist der Familienname folgender Personen:

 Federico Ruzza (* 1994), italienischer Rugby-Union-Spieler
 Gianrico Ruzza (* 1963), italienischer Geistlicher